Cordon sanitaire (französisch für „Isolationsgebiet“, „Sperrgürtel“, „Pufferzone“) steht für:

 Cordon sanitaire (Medizin), eine seuchenhygienische Mobilitätsbeschränkung in einem bestimmten Gebiet, insbesondere einem Grenzgebiet
 Cordon sanitaire (Politik), eine Gruppe von Pufferstaaten zwischen Machtblöcken und allgemeiner Maßnahmen zur Isolation eines politischen Gegners